Runjić ist der Familienname folgender Personen:

 Anđelko Runjić (1938–2015), jugoslawischer bzw. kroatischer Wirtschaftshistoriker und Politiker
 Marijeta Runjić (* 1996), kroatische Volleyballspielerin
 Zdenko Runjić (1942–2004), jugoslawischer bzw. kroatischer Komponist und Musiker